De Golf Cup of Nations 2004 was de 17e editie van dit voetbaltoernooi dat werd gehouden in Qatar van 10 december 2004 tot en met 24 december 2004 in Qatar. Het gastland won het toernooi door in de finale Oman te verslaan na strafschoppen. Er werden onder andere wedstrijden gespeeld in het Khalifa Internationaal Stadion, Al-Rayyan

Geplaatste teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link
Details op rsssf.com

Voetbal in 2004
Voetbal in Qatar
Golf Cup of Nations
Sportevenement in Qatar